Москвитянин:

 москвитянин — один из номенов (названий), обозначающих происхождение жителей Москвы.
 Москвитянин, Макарий II — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (XVI век).
 «Москвитянин» — журнал, издававшийся в Москве в 1841—1856 годах.
 Москвитянин 12-го года — один из псевдонимов русского писателя С. А. Маслова (1793—1879).
 «Москвитянин» — эскадренный миноносец российского Балтийского флота.